La Hockey World League maschile 2012-2014 è stata la prima edizione del torneo organizzato dalla International Hockey Federation. Il torneo è iniziato il 17 agosto 2012 e si è conclusa il 18 gennaio 2014. La fase finale è stata disputata a Nuova Delhi, in India. I  hanno vinto il trofeo.

Squadre partecipanti 

Alla prima fase

Alla seconda fase

Alla terza fase

Prima fase

Torneo 1 
Giocato a Praga (Repubblica Ceca) dal 17 al 19 agosto 2012.

Torneo 2 
Giocato a Singapore dal 31 agosto al 2 settembre 2012.

Torneo 3 
Giocato a Cardiff (Galles) dal 7 al 9 settembre 2012.

Torneo 4 
Giocato ad Accra (Ghana) dal 7 al 9 settembre 2012.

Torneo 5 
Giocato a Lousada (Portogallo) dal 25 al 30 settembre 2012.

Torneo 6 
Giocato a Port of Spain (Trinidad e Tobago) dal 14 al 17 novembre 2012.

Torneo 7 
Giocato a Chula Vista (Stati Uniti) dal 16 al 18 novembre 2012.

Torneo 8 
Giocato a Doha (Qatar) dal 27 novembre al 2 dicembre 2012.

Torneo 9 
Giocato a Suva (Figi) dal 9 al 12 dicembre 2012.

Seconda fase

Torneo 1 
Giocato a Nuova Delhi (India) dal 18 al 24 febbraio 2013.

Torneo 2 
Giocato a Rio de Janeiro (Brasile) dal 27 febbraio al 5 marzo 2013.

Torneo 3 
Giocato a Saint-Germain-en-Laye (Francia) dal 6 al 12 maggio 2013.

Torneo 4 
Si gioca a Ėlektrostal' (Russia) dal 27 maggio al 2 giugno 2013.

Semifinali

Rotterdam 
Giocato dal 13 al 23 giugno 2013.

Gruppo A

Gruppo B

Secondo turno

Classifica

Johor Bahru 
Si gioca dal 29 giugno al 7 luglio 2013.

Gruppo A

Gruppo B

Secondo turno

Classifica

Fase finale 
Giocata a Nuova Delhi (India) dal 10 al 18 gennaio 2014.

Gruppo A

Gruppo B

Secondo turno

Classifica

Note

Voci correlate 
 Hockey World League femminile 2012-2014

Collegamenti esterni 
 

Hockey World League
Sport nel 2012
Sport nel 2013